Богда́новское се́льское поселе́ние — муниципальное образование в составе Холм-Жирковского района Смоленской области России. 

Административный центр — село Боголюбово.

Географические данные 
 Расположение: северо-западная часть Холм-Жирковского района
 Граничит:
 на севере — с  Тверской областью
 на востоке — с  Томским сельским поселением
 на юге — с Ярцевским районом
 на западе — с  Батуринским сельским поселением
 Крупные реки: Соля, Днепр.

История 
Образовано Законом от 28 декабря 2004 года.  

Законом Смоленской области от 20 декабря 2018 года, к 1 января 2019 года в Богдановское сельское поселение были включены все населённые пункты двух упразднённых сельских поселений: Батуринского и Томского.

Население

Населённые пункты 
На территории поселения находятся 38 населённых пунктов:

Экономика 
Сельхозпредприятия, магазины, лесозаготовка и лесопереработка, производство льняных тканей.

Примечания 

Муниципальные образования Холм-Жирковского района
Сельские поселения Смоленской области
Сельские поселения Холм-Жирковского района